Sorttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sorttjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (15,5 ha)
Sorttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704319-138122), sjö i Åre kommun, 
Sorttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705537-136320), sjö i Åre kommun,  (5,35 ha)
Sorttjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Sorttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn